synkopa (fonetyka)
 synkopa (muzyka)
 Synkopa (czasopismo)